Quetame kan syfta på:

Colombia 

 Quetame (kommun), Cundinamarca, 
 Quetame (ort), Cundinamarca,